HMS Tyne je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Tyne (1814) 
 HMS Tyne (1826) 
 HMS Tyne (1867) 
 HMS Tyne (1878) 
 HMS Tyne (F24) 

Tyne